Topolnitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Тополница) :
la Topolnitsa, rivière du centre de la Bulgarie ;
le barrage de Topolnitsa, sur le cours de la rivière susdite ;
Topolnitsa, village bulgare de l'obchtina de Petritch, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Topolnitsa, village bulgare de l'obchtina de Doupnitsa, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
en macédonien (le nom étant écrit Тополница) :
Topolnitsa, village macédonien de la municipalité de Makedonski Brod ;
Topolnitsa, village macédonien de la municipalité de Radovich.